De achtste etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op zaterdag 11 juli 2015 van Rennes naar Mûr-de-Bretagne. Het was een heuvelrit van 181,5 km met finish heuvelop.

Parcours 
Na een vlakke aanloop met alleen de Col du Mont Bel-Air reed het peloton naar Mûr-de-Bretagne, waar een slotklim wachtte.

Verloop 
Er ontsnapten vier renners na de start: Sylvain Chavanel, Bartosz Huzarski, Pierre-Luc Périchon en Romain Sicard. Na de tussensprint in Moncontour waren er diverse aanvallen vanuit het peloton, wat uiteindelijk leidde tot een nieuwe kopgroep van 3 man. Huzarski bleef voorin, maar nu samen met Michał Gołaś en Lars Bak. Bak en Gołaś bleven weg tot 9 kilometer voor de finish, hoewel de voorsprong nooit meer dan ruim 1 minuut bedroeg.

Simon Geschke, Adam Yates en Alexis Vuillermoz vielen aan op de beklimming van de Mûr-de-Bretagne. Chris Froome haalde ze terug, en bleef aan de eerste groep trekken. Vuillermoz viel opnieuw aan. Daniel Martin reed achter hem aan, maar kon hem niet bijhalen. Vuillermoz won derhalve voor Martin, achter hen won Alejandro Valverde de sprint van de groep. De meeste belangrijke klassementsrijders zaten in dezelfde groep van 25 man als Valverde, maar Nibali en Andrew Talansky verloren beiden 10 seconden.

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 8e etappe op www.letour.fr

08
Ronde van Frankrijk 201508
Sport in Côtes-d'Armor
Guerlédan